Роберто Мартинез има више значења:
 Роберто Мартинез, шпански фудбалски тренер и бивши фудбалер
 Роберто Мартинез, Виверо (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Роберто Мартинез (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику